Maciuliszki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim
 Maciuliszki – wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie wileńskim
 Maciuliszki – część Wilna, stolicy Litwy

Strony ujednoznaczniające